Pagiriai (Litouwen), een plaats in het Litouwse district Kaunas
Pagiriai (Wit-Rusland), een plaats in het het Wit-Russische rayon Grodno, tot 1996 een exclave van Litouwen